Gunnar Nordström kan syfta på:

 Gunnar Nordström (arkitekt)
 Gunnar Nordström (fysiker)
 Gunnar Nordström (journalist)
 Gunnar Nordström (konstnär)
 Gunnar Nordström (företagsledare)

Se även 
 Gunnar Norström